Грибове́цкий сельсовет — упразднённая административная единица на территории Кировского района Могилёвской области Белоруссии.

История 
17 января 2010 года Грибовецкий сельсовет упразднён. Населённые пункты, входившие в его состав, были переданы в состав Боровицкого  сельсовета.

Состав 
Включал 8 населённых пунктов:
 Борки — деревня.
 Грибова Слобода — деревня.
 Грибовец — деревня.
 Збышин — деревня.
 Лесничество — посёлок.
 Пильники — деревня.
 Старый Юзин — деревня.
 Шалаёвка — деревня.

См. также 
 Кировский район (Могилёвская область)

Примечания

Ссылки 
 Кировский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Упразднённые сельсоветы Кировского района (Могилёвская область)
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании